Hyde Park, um parque londrino.

Localidades
Hyde Park (Chicago)
Hyde Park (Pensilvânia)
Hyde Park (Utah)
Hyde Park (Nova Iorque)
Ou ainda:
Woodbourne-Hyde Park

Outros
Live in Hyde Park

Desambiguação